Кошлаков — русская фамилия.

Носители фамилии 
 Кошлаков, Дмитрий Иванович (1835—1891) — русский медик, профессор.
 Кошлаков, Георгий Вадимович (1936—2017) — советский горный инженер-геофизик, профессор.